N73 steht für:
 BMW N73, ein Motorenmodell von BMW
 ein Smartphone von Nokia, siehe Nokia Nseries#Nokia N73
 N73 (Frankreich), eine Nationalstraße